

Patronyme 
 Louis Laforge, (1968-   ), journaliste français.
 Louis de La Forge, (1632-1666), philosophe français.

Personnage de fiction 
 Geordi La Forge, personnage de l'univers de Star Trek ;

Toponyme 

 La Forge, commune française du département des Vosges.
 La Forge, camp situé à La Forge en Loire-Atlantique où furent installés des réfugiés espagnols en 1939, puis qui servit de camp d’internement de Tziganes en 1941-1942.
 La Forge, hameau de la commune de Tournemire dans le Cantal.
 La Forge, hameau situé dans le Finistère, à l'est de Brest.
 La Forge, hameau belge de la commune d'Onhaye.

Arts 
 La forge (La fragua) est une peinture de l'artiste espagnol Francisco de Goya, peinte vers 1817 ;
 La Forge (1872-1875), peinture de l'artiste Adolph von Menzel ;
 La Forge, association littéraire russe active à Moscou de 1920 à 1932.

Voir aussi 
 La Forge, cercle de réflexion français.
 La Forge-de-Lisle, quartier périphérique de la ville de Châteauroux.
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme